Prefectura d'Okinawa, prefectura al sud del Japó, que comprèn més de cent illes.
 Arxipèlag Okinawa, arxipèlag geogràficament dins de les Illes Ryūkyū i administrativament dins de la Prefectura d'Okinawa.
 Illa d'Okinawa, illa principal de l'arxipèlag Okinawa.
 Okinawa (ciutat), ciutat japonesa situada a l'illa d'Okinawa.
 Placa d'Okinawa, placa tectònica de la litosfera del planeta Terra.
 Llengua d'Okinawa, llengua parlada a diverses illes de l'arxipèlag d'Okinawa.
 Batalla d'Okinawa, enfrontament lliurat a l'illa d'Okinawa durant la Segona Guerra Mundial.
 Volta a Okinawa, cursa ciclista per etapes que es disputa a l'illa d'Okinawa, al mes de novembre.